Bienville (Frankrijk)
Bienville (Louisiana)